Râul Amaradia este numele mai multor afluenți ai râului Jiu:

 Amaradia - râu afluent al Jiului în județul Dolj
 Amaradia - râu alfuent al Jiului în județul Gorj, numit și Amaradia Pietroasă

Toponime românești